Caranx crysos — peixe também conhecido por xaréu-dourado, xaréu-amarelo ou xarelete
 Caranx hippos — peixe também conhecido por xaréu-branco ou cabeçudo 
 Caranx latus - peixe também conhecido por xaréu-olhão ou xarelete
 Caranx lugubris — peixe comum na costa do Nordeste do Brasil e também conhecido como xaréu-preto ou xaréu-enxada  

Desambiguações de biologia